Kamarcheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kamarcheh-ye Şamad Khān, ort, Khorasan, 
 Kamarcheh-ye Soflá, ort, Khorasan, 
 Kūh-e Kamar Bachcheh, berg, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar